Die European Indoor Championships 1997 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Zürich. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 12. bis 19. Oktober 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Zürich